Немков — русская фамилия.

Известные носители 
 Немков, Алексей Владимирович (1919—1972) — Герой Советского Союза
 Немков, Вадим Александрович (род. 1992) — российский самбист, чемпион России, Европы и мира по боевому самбо, Мастер спорта России международного класса
 Немков, Василий Иванович (1918—1970) — полный кавалер ордена Славы
 Немков, Виктор Александрович (род. 1987) — боец смешанного стиля

